IR poate fi:

 Iridiu, element chimic cu simbolul Ir
 Iran, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ir este un domeniu de internet de nivel superior, pentru Iran
 Infraroșu, spectru de radiații electromagnetice
 ImageReady, program pentru calculator pentru editare de imagini
 Irish Rail, compania națională de transport feroviar din Irlanda

Legături externe 
 
  „IR” la acronymfinder.com